Перехваткино — название населённых пунктов:

Россия 
Нижегородская область
 Перехваткино — деревня в Ковернинском муниципальном округе.
 Перехваткино — деревня в городском округе город Чкаловск, до 2015 года в составе Вершиловского сельсовета.
 Перехваткино — деревня в городском округе город Чкаловск, до 2015 года в составе Кузнецовского сельсовета.